Кампинас —  город-муниципалитет в Бразилии, штат Сан-Паулу
 Кампинас —  агломерация в Бразилии, штат Сан-Паулу
 Кампинас —  микрорегион в Бразилии, штат Сан-Паулу
 Кампинас —  мезорегион в Бразилии, штат Сан-Паулу
 Кампинас-ду-Сул —  город-муниципалитет в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Сул
 Кампинас-ду-Пиауи —  город-муниципалитет в Бразилии, штат Пиауи